

Architettura 
 Torre Molfese – edificio storico a San Brancato di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza

Geografia 
 Murge Molfese – coppia di monoliti naturali nel territorio di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza

Persone 
 Carlo Molfese – attore e impresario teatrale italiano
 Manlio Molfese – militare e aviatore italiano